Perrière ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Perrière, französischer Skeletonsportler
 Guillaume de La Perrière (1499–1554), französischer Schriftsteller, Chronist, Moralist und Emblematiker
 Marcel Perrière (1890–1966), Schweizer Radrennfahrer
 Thierry Brac de la Perrière (* 1959), französischer Theologe, Weihbischof in Lyon

Siehe auch:
 La Perrière
 Perrier
 Arnauld de la Perière